Fraccia ima više značenja:
 Fraccia, Potenza
 Fraccia, Sondrio